Luxemburger Straße ist der Name folgender Straßen:

 Luxemburger Straße (Berlin)
 Luxemburger Straße (Köln)
 Luxemburger Straße (Hürth)
 Luxemburger Straße (Trier)